Booyah! es una aplicación móvil gratuita de transmisión en vivo y grabación de pantalla, lanzada por la empresa de juegos en línea Garena en junio de 2020. La aplicación está disponible para dispositivos IOS y Android.

Historia 
Booyah! fue lanzado en junio de 2020 por la empresa de juegos en línea Garena, con sede en Singapur. La aplicación fue desarrollada para permitir a los usuarios compartir transmisiones en vivo y grabaciones de pantalla de sus juegos móviles favoritos, así como para conectarse y comunicarse con otros jugadores.

Funcionamiento 
Booyah! permite a los usuarios grabar sus juegos y transmitirlos en vivo a otros jugadores en tiempo real. La aplicación también ofrece funciones de chat para que los jugadores puedan conectarse y comunicarse durante las transmisiones. Además, la aplicación permite a los usuarios grabar y compartir sus momentos de juego favoritos.

Popularidad y uso 
Desde su lanzamiento, Booyah! ha ganado popularidad entre los jugadores de juegos móviles y ha sido descargado millones de veces en todo el mundo. La aplicación ha sido utilizada para compartir transmisiones en vivo de juegos populares como Garena Free Fire y Call of Duty: Mobile, así como para conectarse y comunicarse con otros jugadores.

Referencias

Enlaces externos
 Sitio web oficial

Software de 2020
Servicios en línea
Software gratuito y libre para Android